Alan Evans (1949–1999) – walijski darter
 Alan Evans – kanadyjski neurolog
 Alan Evans – amerykański muzyk, perkusista Soulive

Zobacz też 
 Allan Evans